Доан () — фамилия; во вьетнамском языке соответствует китайской фамилии Дуань (段)

 Доан Вьет Хоат () — вьетнамский журналист, педагог и политический активист.
 Доан Кьен Куок (род. 1979) — вьетнамский игрок в настольный теннис.
 Доан, Рицу (род. 1998) — японский футболист.
 Лемэй-Доан, Катриона (род. 1970) — канадская конькобежка.